A Marinha dos Estados Unidos teve quatro navios chamados USS Oregon:

 : um brigue que serviu de 1841 a 1845.
 : um monitor da Classe Kalamazoo cancelado incompleto em 1865; antes chamado Quinsigamond e Hercules.
 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Indiana que serviu de 1896 a 1919.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2022.